Il doppio del torneo di tennis Denver Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Colin Dibley e Geoff Masters che hanno battuto in finale Syd Ball e Kim Warwick 6–2, 6–3.

Teste di serie 
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (primo turno)
 Bob Hewitt /  Stan Smith (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Denver Open 1977